Брукингс има више значења:
 Округ Брукингс (Јужна Дакота)
 Брукингс (Јужна Дакота)
 Брукингс (Орегон)